Ла Меса де Абахо има више значења:

 Ла Меса де Абахо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Меса де Абахо (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику